

Patronyme 

 Fritz Skell (1885-1961), dessinateur allemand 
 Marissa Skell (née en 1986), actrice américaine.
  (1918-2010), chimiste américain.

Toponyme 

 la rivière , en Angleterre.

Voir aussi 
 Skel